Krauthausen (Aken), een buurtschap in de gemeente Aken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Krauthausen (Düren), een plaats in de gemeente Düren in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Krauthausen (Niederzier), een plaats in de gemeente Niederzier in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Krauthausen (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen